Vulnerable puede referirse a:

 Vulnerabilidad, cuán poco resistente es un objeto a la acción de una perturbación.
 En informática, una vulnerabilidad es un bug, una deficiencia en la programación. También se emplea para referirse a un Agujero de seguridad.
 En biología, especie vulnerable, cuya población se estima que está en peligro de extinción según ciertos estándares.
 Zona vulnerable, en ciencias ambientales es la zona expuesta a un riesgo.
 En plural puede referirse a Vulnerables, una serie de televisión argentina.
 Vulnerable, quinto álbum de estudio de la banda The Used.
 Vulnerables, película de 2012, dirigida por Miguel Cruz y protagonizada por Paula Echevarría.